Byrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Byrtjärnet, sjö i Bengtsfors kommun i Dalsland, 
Byrtjärnen, sjö i Gagnefs kommun i Dalarna, 
Lissel Byrtjärnen, sjö i Gagnefs kommun i Dalarna, 
Solvarbo-Byrtjärnen, sjö i Säters kommun i Dalarna,  (10,8 ha)
Säter-Byrtjärnen, sjö i Säters kommun i Dalarna,  (6,52 ha)

Se även
Byrdämman – flera
Byrhustjärn, sjö i Dals-Eds kommun i Dalsland, 
Byrrtjärnen, sjö i Vansbro kommun i Dalarna, 
Byrsjön, sjö i Uppsala kommun i Uppland, 
Byrvattnet, sjö i Lilla Edets kommun i Västergötland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn